Le Stade Riomois est un club de football français basé à Riom-ès-Montagnes dans le Cantal.

Le club évolue en 2013-2014 en championnat Promotion d'Honneur Régionale de la Ligue d'Auvergne de football.

Histoire 
Le club a été créé sous l'impulsion de l'instituteur Lavergne en 1933.

Palmarès 
 Champion d'Auvergne : 1949, 1957, 1966

Les entraîneurs 
 1978-1980 :  Robert Valette

Liens externes 
  Site officiel du club
  La fiche du club sur le site footballenfrance.fr

Club de football en Auvergne-Rhône-Alpes
Sport dans le Cantal